Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1991 — 29-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 20 марта по 24 сентября 1991 года. Трофей впервые завоевал мексиканский клуб «Пуэбла».

Зональный этап

Североамериканская зона

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Третий раунд

Центральноамериканская зона

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Третий раунд 

|}

Четвёртый раунд

Карибская зона

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Третий раунд 

|}

Четвёртый раунд

Пятый раунд

Полуфинал

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

1991
1991 год в футболе